El 9º Campeonato mundial femenino de ajedrez tuvo lugar durante las 8º Olimpiadas de Ajedrez de 1939 en Buenos Aires. Participaron 20 jugadoras en un torneo todos contra todos, donde la campeona de fue nuevamente Vera Menchik, quien defendería su título por última vez antes de su muerte en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial.​

Resultados

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez